Стальне — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Стальне — селище, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район